Тени в раю (роман) () — роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка
 Тени в раю (фильм, 1986) () — фильм финского режиссёра Аки Каурисмяки
 Тени в раю (фильм, 2010) () — триллер США